Крамер, Йозеф:
 Крамер, Йозеф (1906—1945) — комендант нацистского концентрационного лагеря Берген-Бельзен.
 Крамер, Йозеф Хуберт (1844—1899) — нидерландский скрипач и педагог.